Kaag steht für:

 Kaag (Laugna), Ortsteil der Gemeinde Laugna, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Kaag (Gemeinde Edelsbach), Katastralgemeinde von Edelsbach bei Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kaag (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil von Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Kaag (Kaag en Braassem), Ort in der Gemeinde Kaag en Braassem, Provinz Südholland, Niederlande

 Kaag (Schiffstyp), Wasserfahrzeuge des Küstensaums und der Binnengewässer der Niederlande, Nordwestdeutschlands und des nördlichen Dänemarks

Kaag ist der Familienname folgender Personen:

 Henricus Antonius Kaag (1897–1970), niederländischer Ökonom
 Sigrid Kaag (* 1961), niederländische Politikerin und Diplomatin

Siehe auch:
 Kag
 Kaak